Hartneidstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hartneidstein (Gemeinde Wolfsberg), Ortschaft von Wolfsberg, Kärnten
 Burgruine Hartneidstein, Ehemalige Burg bei Wolfsberg